Жан Проново — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Клод Проново — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Марсель Проново — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.